

Осоргіно — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Осоргіно — присілок, Уфимський район, Башкортостан